Morgan Weisser
 , acteur allemand
 Stefan Joel Weisser
Homonymie de patronyme germanique